Stade Léo Lagrange – stadion w Besançon
 Stade Léo Lagrange – stadion w Bonneuil-sur-Marne
 Stade Léo Lagrange – stadion w Poissy
 Stade Léo Lagrange – stadion w Yerres
 Stade Léo Lagrange – oficjalna nazwa Stade du Ray w Nicei